Scheibert ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Gottfried Scheibert (1803–1898), deutscher Pädagoge
 Peter Scheibert (1915–1995), deutscher Osteuropahistoriker
 Walter Scheibert (1889–1944), deutscher Verwaltungsjurist
 Justus Scheibert (1831–1903) preußischer Kriegsberichterstatter